Milly ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Milly (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche
 Milly-la-Forêt, Gemeinde im Département Essonne
 Milly-Lamartine, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Milly-sur-Bradon, Gemeinde im Département Meuse
 Milly-sur-Thérain, Gemeinde im Département Oise
 Milly, Ortschaft in der Gemeinde Lucinges im Département Haute-Savoie

Milly ist der Name folgender Personen:
 Milly (Sängerin) (Carla Mignone; 1905–1980), italienische Sängerin

Milly ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes von Milly, Adlige im Königreich Jerusalem und Ehefrau des Joscelin III. von Courtenay
 Heinrich von Milly (genannt der Büffel, lat. Henricus Bubalus, frz. Henri le Bufle; † nach 1164), Herr von Arabia Petra als Untervasall der Herrschaft Oultrejordain 
 Jacques de Milly (auch de Milli oder Iacobus de Milly oder Iacobus Millius Alvernus; † 1461), von 1454 bis 1461 Großmeister des Johanniterordens
 Philipp von Milly (auch Philipp von Nablus; * um 1120, † 1171), Großmeister der Templerordens
 Stephanie von Milly († um 1197), Herrin von Oultrejordain und eine einflussreiche Frau im Königreich Jerusalem
 Stephanie von Milly (Gibelet) († um 1197), Gattin der Herren von Batrun und Gibelet

Siehe auch:
 Milli
 Millie
 Haus Milly